Mombaur ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Mombaur (1938–1990), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Peter Michael Mombaur (1938–2021), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU), MdEP

Siehe auch:
 Mombauer